Força G - Força da Gravidade (em inglês, g-force)
G-Force (jogo)
G Force (álbum) - de Kenny G
Ou ainda:
GeForce - marca de placas de vídeo
Força-G - filme de animação de 2009
Gatchaman - anime japonês conhecido como G-Force

Desambiguação